Danquah ist der Familienname folgender Personen:

Joseph Boakye Danquah (1895–1965), ghanaischer Jurist, Politiker und Unabhängigkeitsverfechter
Samuel Kwaku Danquah (* 1992), ghanaischer Fußballspieler